

Vesse 
 pet inaudible mais malodorant.

Mycologie
 La vesse-de-loup est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de champignons.

Toponyme
Vesse est l'ancien nom de la commune française de Bellerive-sur-Allier. Même si l'étymologie du toponyme vesse est incertaine, il était mal connoté.
La Vesse est un hameau de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône).

Vesce 
Les vesces sont des plantes herbacées du genre Vicia de la famille des Fabacées (appelée couramment Légumineuses ou Papilionacées), dont certaines sont cultivées comme plantes fourragères ou comme légumes (les fèves par exemple)
 Le Col de Pierre-Vesce, col du département de la Drôme (France).